

Населені пункти та їхні частини

 Кавенчин — гміна в Турецькому повіті Великопольського воєводства
 Кавенчин — село в гміні Ґневково Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кавенчин — село в гміні Оброво Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кавенчин — село в гміні Ходель Опольського повіту Люблінського воєводства
 Кавенчин — село в гміні Щебрешин Замойського повіту Люблінського воєводства
 Кавенчин — село в гміні Ґодзішув Янівського повіту Люблінського воєводства
 Кавенчин — село в гміні П'яскі Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Кавенчин — село в гміні Масловіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Кавенчин — село в гміні Жечиця Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Кавенчин — село в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Кавенчин — село в гміні Ґодзянув Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Кавенчин — село в гміні Констанцин-Єзьорна Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Кавенчин — село в гміні Тересін Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Кавенчин — село в гміні Тарчин Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Кавенчин — село в гміні Мацейовіце Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Кавенчин — село в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Кавенчин — село в гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Кавенчин — село в гміні Смикув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Кавенчин — село в гміні Новий Корчин Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Кавенчин — село в гміні Імельно Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Кавенчин — село в гміні Вжесня Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Кавенчин — село в гміні Кавенчин Турецького повіту Великопольського воєводства
 Кавенчин — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Кавенчин — частина міста Дембиця в Дембицькому повіті Підкарпатського воєводства
 Кавенчин — частина села Кузе в гміні Болеслав Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Кавенчин — частина села Вжави в гміні Ґожице Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Кавенчин — частина села Дембожин у гміні Йодлова Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Кавенчин — частина села Люботинь у гміні Баб'як Кольського повіту Великопольського воєводства
 Кавенчин — колонія в гміні Клочев Рицького повіту Люблінського воєводства
 Кавенчин — осада в гміні Єзьожани Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Кавенчин — осада в гміні Тересін Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Кавенчин — лісова осада в гміні Смикув Конецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки